Das Wort Fiorano bezeichnet mehrere Orte in Italien,
 Fiorano al Serio, in der Provinz Bergamo (Lombardei)
 Fiorano Canavese, in der Provinz Turin (Piemont)
 Fiorano Modenese, in der Provinz Modena (Emilia-Romagna)

Siehe auch:
 Pista di Fiorano, private Renn- und Teststrecke von Ferrari